

Geografia 
 Perth – città del Regno Unito, in Scozia
 Perth – capitale dell'Australia Occidentale;
 Perth – città australiana della Tasmania;
 Perth – città canadese dell'Ontario;
 Perth – città statunitense del Dakota del Nord;
 Perth Amboy – città statunitense del New Jersey;
 Perth – città statunitense dello stato di New York.
 Perth – sobborgo situato nell'area metropolitana di Perth

Navi 
 HMAS Perth – incrociatore leggero della Royal Australian Navy, entrato in servizio nel 1936 ed affondato durante la seconda guerra mondiale
 HMAS Perth – cacciatorpediniere lanciamissili della Royal Australian Navy, entrato in servizio nel 1965 e dismesso nel 1999
 HMAS Perth – fregata della Royal Australian Navy, entrata in servizio nel 2006

Altro 
 3953 Perth – asteroide della fascia principale